Denumirea de Svoboda se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Svoboda, un sat în comuna Kameno, regiunea Burgas;
 Svoboda, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Svoboda, un sat în comuna Momcilgrad, regiunea Kărdjali;
 Svoboda, un sat în comuna Strelcea, regiunea Pazardjik;
 Svoboda, un sat în comuna Cirpan, regiunea Stara Zagora.